Oersted, een eenheid voor magnetische fluxdichtheid.
Oe (Estland), een plaats in Estland, gemeente Antsla.
Oe (Kyoto), een gemeente in de Japanse prefectuur Kyoto.
Oe (Yamagata), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata.
Oe (Jungle Boek), een schildpad uit het Jungle Boek van Rudyard Kipling
Geronde gesloten achterklinker 
Œ, klinker en een letter gebruikt in middeleeuws en vroegmodern Latijn